Shiretoko (schiereiland), een Japans schiereiland.
Shiretoko (park), een nationaal park op dit schiereiland.